Ізвору-Дулче () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Бечень.
 Ізвору-Дулче () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Мерей.